Abravanel lub Abrabanel:
 Izaak Abrabanel
 Jehuda Abrabanel
 Maurice Abravanel